Zanella bezeichnet:

 Zanella (Gewebe), atlasbindiges Baumwollgewebe

Zanella ist der Familienname folgender Personen:

 Amilcare Zanella (1873–1949), italienischer Pianist und Komponist
 Christopher Zanella (* 1989), Schweizer Rennfahrer
 François Zanella (* 1949, † 2015), französischer Erbauer des größten Modellkreuzfahrtschiffs der Welt, der Majesty of the Seas (Schiff, 2005)
 Giacomo Zanella (* 1820, † 1888), italienischer Lyriker und Literaturhistoriker
 Renato Zanella (* 1961), italienischer Balletttänzer und Choreograf
 Riccardo Zanella (* 1875, † 1959), 1. Präsident des ehemaligen Freistaats Fiume

Zanella ist der Name folgender Unternehmen:
 Zanella Fratelli, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Zanella (Motorradhersteller), ein argentinischer Hersteller von motorisierten Zweirädern